Согласно плану Вильнюса, город разделен на 41 район.

Галерея

Примечания 

 
Списки:Литва